Diamonds Are Forever (lied)
 Diamonds Are Forever (film)
 Diamonds Are Forever (roman)
 Diamonds Are Forever (soundtrack)